Coloccini puede hacer referencia a:

Fabricio Coloccini, futbolista argentino.
Humberto Coloccini, exfutbolista argentino.